

Letteratura 
Les Deux Gosses, romanzo di Pierre Decourcelle del 1880.

Cinema 
Les Deux Gosses, corto muto del 1906 diretto da Louis Feuillade
Les Deux Gosses, corto muto del 1912 diretto da Adrien Caillard
Les Deux Gosses, corto muto del 1914 diretto da Albert Capellani
Jealous Husbands (fr. Les Deux Gosses), film muto del 1923 diretto da Maurice Tourneur
Les Deux Gosses, film muto del 1924 diretto da Louis Mercanton
Les Deux Gosses, film del 1936 diretto da Fernand Rivers
Los dos pilletes (fr. Les Deux Gosses), film del 1942 diretto da Alfonso Patiño Gómez
I due derelitti (fr. Les Deux Gosses), film del 1951 diretto da Flavio Calzavara